Das OEC Taipei Ladies Open 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Taipeh. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 2. bis 8. November 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Taipeh